Winkler Prins Encyclopedie, een Nederlandstalige encyclopedie
 Winkler Prins Technische Encyclopedie, een zesdelige Nederlandstalige encyclopedie
 Uitgeverij Winkler Prins
 Winkler Prins (scholengemeenschap), een openbare scholengemeenschap

Personen:
 Anthony Winkler Prins, een Nederlandse encyclopedist, schrijver, dichter en dominee
 Jacob Winkler Prins, een Nederlandse dichter
 Cornelius Winkler-Prins, een Nederlandse oogarts en SS'er (1900-1974)